может означать:

Информатика 
 BMP () — формат хранения растровых изображений.
 Основная многоязычная плоскость () — кодовое пространство символов, представленных в Юникоде.
 Beep Media Player — медиаплеер с открытым исходным кодом.
 BMPx

Прочее 
 BMP UAV — китайская компания по производству беспилотных летательных аппаратов.
 Besi Merah Putih — название про-индонезийского ополчения в Восточном Тиморе.
 BMP Radio — частная радиокомпания в Техасе.
 Костный морфогенетический белок () — биологическая группа факторов роста.
 BMPR1A
 BMPR1B
 BMPR2

См. также 
 БМП
 БМР